Aleksandr Vjačeslavovič Dovbnja (1987) – calciatore russo, di ruolo portiere
Aleksandr Evgen'evič Dovbnja (1996) – calciatore russo, di ruolo difensore